Franciaország
Vieux, település Franciaországban, Calvados megyében
Vieux, település Franciaországban, Tarn megyében
Vieux-Villez, település Franciaországban, Eure megyében
Vieux-Manoir, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Vieux-Bourg, település Franciaországban, Calvados megyében
Vieux-Lixheim, település Franciaországban, Moselle megyében
Vieux-Rouen-sur-Bresle, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Vieux-Condé, település Franciaországban, Nord megyében
Vieux-lès-Asfeld, település Franciaországban, Ardennes megyében
Vieux-Champagne, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Vieux-Mesnil, település Franciaországban, Nord megyében